Национальный индекс культурного наследия (НИКН) — ежегодно обновляемый объективный показатель, основанный на математическом алгоритме, который оценивает значимость объекта с позиции государственного управления; также сам перечень значимых культурных памятников (как правило, федерального статуса или претендующих на него), оценённых по этому методу.

Был разработан НИИ культурного и природного наследия им. Д.Лихачева в рамках исполнения поручения президента РФ исследовать перспективы пополнения списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО российскими природными и культурными объектами.

Описание 
По замыслу разработчиков, индекс должен стать тем инструментом государственной культурной политики, который позволит расставлять приоритеты в бюджетном финансировании на основе объективной информации. В результаты станет возможным выявить те объекты, получившие низкий показатель, которые требуют приоритетного внимания со стороны государства "не на основе вкуса и личных предпочтений тех или иных экспертов или представителей органов власти, а на основе объективных измеряемых данных".

Индекс состоит из суммированной оценки объекта по семи показателям: ценность, подлинность, целостность, сохранность, охрана, наличие в списках ЮНЕСКО, использование (показатель введен в 2016 году). При подсчете по каждому критерию используется шкала от нуля (минимум соответствия критериям) до единицы (максимум соответствия критериям). В результате, высокий показатель НИКН указывает не на большую ценности объекта, а именно на эффективность его использования "в информационном, образовательном и туристическом обороте" и большую сохранность.

Мониторинг объектов наследия с присвоением каждому объекту НИКН будет производится ежегодно, причем индекс одного и того же объекта с каждым годом может изменяться.

Основная проблема заключается в том, что большинство регионов не торопится передавать информацию о находящихся на их территории объектах всемирного наследия или сообщают об их отсутствии, что не соответствует действительности, по заявлениям ответственных экспертов. Так, на 2016 год только 38 субъектов РФ предоставили данные о своих культурных объектах. Это во многом связано с тем, что одной из конечных целей формирования перечня НИКН должен стать отбор объектов для включения в список ЮНЕСКО. Это означает большую ответственностью за сохранность объекта всемирного значения, а также так и высокую стоимостью подготовки номинационного досье и предварительных работ по реставрации и управлению. Например, в Дагестане хотя и признают выдающуюся значимость комплекса Кала-Корейш, республика не планирует в ближайшее время представлять кандидатуру, так как это потребовало бы "объемных финансовых затрат".

Список объектов НИКН 

Ниже приводится список НИКН, насчитывающий 54 объекта на 2016 год.

Список возможных и перспективных объектов НИКН 

Здесь приводится список тех объектов, которые были обозначены ответственными экспертами как перепективные для включения в список ЮНЕСКО, но по какой-то причине не были еще выдвинуты регионами в рамках работы над НИКН.
 Гороховец (город Владимирской области), планируется включение в 2019 году.

 Урванский некрополь (Кабардино-Балкария).
 Комплекс Кала-Корейш (Республика Дагестан).
 Тобольский кремль (Тюменская область).
 Валдайско-Иверский монастырь (Новгородская область).
 Пафнутьево-Боровский монастырь (Калужская область).
 Историческая застройка Кинешмы (Ивановская область).
 Сканов монастырь (Пензенская область). 
 Никольский Казачий собор (Омская область).
 Центр Верхотурья (Свердловская область).
 Деревянная Успенская церковь XVII века в селе Варзуга (Мурманская область).
 Усадьба И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново (Орловская область).
 Сабуровская крепость (Орловская область).
 Замок Шереметьевых (Марий Эл).
 Кенигсбергский кафедральный собор (Калининградская область).

См. также 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России
 Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Ссылки 
 Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва

Примечания 

Объекты культурного наследия России